Национальный чемпионат I 1926/1927 () — 24-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1926/1927
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1926 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1927 году